Марія Шарапова виграла третій рік підряд на цьому турнірі, у фіналі перемігши Ану Іванович з рахунком 3–6, 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло.

 Агнешка Радванська (чвертьфінал)
 Симона Халеп (2 коло)
 Петра Квітова (2 коло)
 Анджелік Кербер (2 коло)
 Єлена Янкович (півфінал)

 '''Марія Шарапова (переможниця)
 Домініка Цібулкова (знялась через травму ахілла)
 Сара Еррані (півфінал)
 Ана Іванович (фінал)''

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Нотатки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2014